Thyridaria är ett släkte av svampar. Thyridaria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thyridaria